Освещение — применение света к месту, объекту и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

 Уличное освещение — искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток.
 Искусственное освещение растений используется для стимуляции роста растений за счет излучения волн электромагнитного спектра, благоприятных для фотосинтеза.
 Электрическое освещение — искусственное освещение с помощью источников света, работающих от электричества;
 Светодиодное освещение — технологии использования светодиодов в электрическом освещении.
 Освещение в фотографии
 Комбинированное освещение — сочетание направленного и рассеянного света в фотографии.

 Глобальное освещение — ряд алгоритмов, используемых в компьютерной 3D-графике, которые предназначены для добавления более реалистичного освещения.

См. также 
 Освещение (акция Петра Павленского)

Примечания